Ronny Pettersson, med olika stavningar, kan syfta på:

 Ronnie Pettersson, ishockeyspelare
 Ronney Pettersson, fotbollsspelare
 Ronnie Peterson, racerförare